Си́ди-Бу-Зид (Сиди-Бузид; ) — вилайет в центральной части Туниса.
 Административный центр — город Сиди-Бу-Зид.
 Площадь — , население —

География 
Граничит с вилайетами: Сильяна на севере, Кайруан на северо-востоке, Сфакс на востоке, Габес на юге, Гафса на юго-западе, Касерин на западе.

Административное деление 
Вилайет Сиди-Бу-Зид делится на 12 округов:
 Бир-эль-Хафей (Bir El Hafey)
 Кеббала-Улед-Аскер (Cebbala Ouled Asker)
 Джильма (Jilma)
 Макнаси (Meknassy)
 Мензель-Бу-Зайен (Menzel Bouzaiane)
 Маззуна (Mezzouna)
 Улед-Хаффуз (Ouled Haffouz)
 Регеб (Regueb)
 Сиди-Али-Бен-Аун (Sidi Ali Ben Aoun)
 Восточный Сиди-Бузид (Sidi Bouzid Est)
 Западный Сиди-Бузид (Sidi Bouzid Ouest)
 Сук-Джедид (Souk Jedid)

Примечания